Výraz Florin má více významů:
 
 Florin (florinus), původně středověká zlatá mince ve Florencii
později označení pro rakouský a rakousko-uherský zlatý
 Florin, britská dvoušilinková mince
 Východoafrický florin, měna kolonie Britská východní Afrika
 Arubský florin, měna na Arubě
 Florin AG, švýcarský výrobce maziv
 
Florin / Florinová  jako příjmení následujících osob

 Alan E. Florin (1920–1994), americký chemik
 Carl Rudolf Florin (1894–1965), švédský botanik a paleobotanik
 Christiane Florinová (* 1968), německá politoložka a novinářka
 Eduard Florin, německý SS-Unterscharführer
 Elfriede Florinová (1912–2006), německá herečka
 Elisabeth Florinová (* 1958), německá novinářka a spisovatelka
 Heinz Walter Florin (* 1965), německý dirigent a hudební skladatel
 Hermann Florin (* 1961), německý divadelní režisér a filmový producent
 Irmela Florinová (1938–1998), německá psycholožka
 Magnus Florin (* 1955), švédský spisovatel, režisér a dramaturg
 Peter Florin (1921–2014), německý politik (SED)
 Wilhelm Florin (1894–1944), německý komunistický politik (KPD) a protinacistický odbojář
 Wilhelm Florin (teolog) (1894–1944), německý evangelický farář
 
geografické názvy
Florin je název následujících míst v USA:
 Florin (Kalifornie), obec v Sacramento County
 Florin (Pensylvánie), obec v Lancaster County

Související články
Florina